Pawłów (gemeente), landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Starachowicki.
Pawłów (powiat Chełmskim), plaats in woiwodschap Lublin, powiat Chełmskim
Pawłów (powiat Lubelski), plaats in woiwodschap Lublin, powiat Lubelski
Pawłów (Groot-Polen), plaats in woiwodschap Groot-Polen
Pawłów (Łódź), plaats in woiwodschap Łódź
Pawłów (Klein-Polen), plaats in woiwodschap Klein-Polen
Pawłów (Opole), plaats in woiwodschap Opole
Pawłów (Silizië), plaats in woiwodschap Silizië
Pawłów (powiat Buski), plaats in woiwodschap Święty Krzyż, powiat Buski
Pawłów (powiat Sandomierski), plaats in woiwodschap Święty Krzyż, powiat Sandomierski
Pawłów (powiat Starachowicki), plaats in woiwodschap Święty Krzyż, powiat Starachowicki